C7H9N è una formula molecolare che identifica i seguenti composti chimici: 
Benzilammina
2,6-lutidina
N-metilalanina
p-toluidina
o-toluidina